Аббревиатура ППН может означать

 ППН (Придаточные пазухи носа) — полости в костях черепа человека, сообщающиеся с полостью носа.
 ППН-1 — многофункциональная платформа-нефтесборщик производства российской компании НПО «Спецооборудование»
 ППН-1 — породопогрузочная машина производства российской компании ООО «Рудно-Горные Технологии»
 ППН-1 (Прицел пулеметный ночной) — советский оптический прицел для ротного пулемета образца 1946 года.